Ива́н Алексе́евич Ивано́в:

 Иванов, Иван Алексеевич (1780—1848) — русский живописец перспективных видов и пейзажей.
 Иванов, Иван Алексеевич (1906—1948) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР.